Holcomb kan syfta på:

Holcomb, Kansas
Holcomb, Missouri